Methanobacteriales — порядок архей класу Methanobacteria типу Euryarchaeota.

Опис 
Види цього порядку відрізняються від інших метаногенів тим, що вони можуть використовувати менше катаболічних субстратів і мають чіткі морфологічні характеристики, ліпідний склад та послідовності РНК. Їхні клітинні стінки складаються з псевдомуреїну. Більшість видів грампозитивні з паличкоподібними тілами, а деякі можуть утворювати довгі нитки. Більшість із них використовують форміати для відновлення вуглекислого газу, але представників роду Methanosphaera використовувати водень для відновлення метанолу до метану.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки Methanobacteriales у рамках Methanobacteriales, на основі на даних List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) і Національного центру біотехнологічної інформації ()
, а також дослідженнях 16S рРНК, реліз 106 'The All-Species Living Tree' Project.
{{Clade 
|1={{clade
  |1=?Aciduliprofundum boonei ♠ Reysenbach et al. 2006
  |2=?Candidatus Micrarchaeum acidiphilum' Baker et al. 2010
  |3=?'''Candidatus Parvarchaeum acidiphilum' Baker et al. 2010
  |4=?Nanohaloarchaea ♠
  |5=Methanopyrus
  |6= 
   }} 
}}
♠ — штам є в NCBI, але відсутній в LPSN;
Candidatus — таксон, що, можливо, займає дане положення

 Класифікація 
 Клас Methanobacteria' Порядок Methanobacteriales Родина Methanobacteriaceae Рід Methanobacterium Рід Methanobrevibacter Рід Methanosphaera Рід Methanothermobacter Родина Methanothermaceae Рід Methanothermus''

Примітки 

Евріархеоти
Порядки архей